Бертольд II ():
 Бертольд II (ок. 1050—1111) — герцог Швабии, герцог Каринтии, герцог Церинген, сын Бертольда II Каринтийского.
 Бертольд II (ум. 1051) — граф Диссен-Андекса.
 Бертольд II (ум. 917) — граф в Бааре, казнён королём Конрадом I.
 Бертольд II (до 1098—1151) — граф Андекса, а также Дисена, Плассенбурга и Кульмбаха, фогт аббатства Бенедиктбойерн.